Ксения Ковале́нко:
 Позняк-Кочйигит (Коваленко), Ксения (род. 1986) — азербайджанская волейболистка.
 Коваленко, Ксения Алексеевна (род. 1995) — российская футболистка.
 Коваленко, Ксения Александровна (род. 2011) - полуфиналист супер проекта шоу Голос.Дети 8-й сезон.